Diego de Almagro kan syfta på följande:

 Diego de Almagro, en spansk conquistador (~1479–1538)

Geografi

Chile 

 Diego de Almagro (ort), Región de Atacama, Provincia de Chañaral, 
 Diego de Almagro (kommun), Región de Atacama, Provincia de Chañaral, 

Robotskapade Chileförgreningar